Виталий Трофимов:
 Трофимов, Виталий Васильевич (1919—2008) — инженер речного флота, лауреат Государственной премии СССР.
 Трофимов, Виталий Викторович (род. 1943) — заслуженный художник-акварелист Республики Коми.
 Трофимов, Виталий Константинович (1926—1996) — марийский советский профсоюзный и общественный деятель.